Самутсакхон — місто в Таїланді
 Самутсакхон — провінція Таїланду